Besteiros ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Besteiros (Amares), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amares
 Besteiros (Paredes), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Paredes

 Besteiros (Tondela), ehemaliges Municipio Portugals mit den vier Gemeinden:
 Barreiro de Besteiros
 Campo de Besteiros
 Santiago de Besteiros
 Vilar de Besteiros